Molekulska formula -{C10H6O8}- se može odnositi na:

 Heksahidroksi-1,4-naftalendion
 Heksahidroksi-2,3-naftalendion